Kalojanovo (Plovdiv), een dorp en een gemeente in Bulgarije in de oblast Plovdiv
 Kalojanovo (Sliven), een dorp in Bulgarije in de gemeente Sliven